Zhongshu bezeichnet:

 Zhongshu (Luxi) (中枢镇), Großgemeinde im Kreis Luxi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhongshu (Luliang) (中枢街道), Straßenviertel im Kreis Luliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhongshu (Renhuai) (中枢街道), Straßenviertel der Stadt Renhuai in der chinesischen Provinz Guizhou